Het ATP-toernooi van Casablanca 1996 (met de officiële naam Grand Prix Hassan II) werd gespeeld van 25 tot en met 31 maart 1996. Er werd gespeeld op gravelbuitenbanen van het Complexe Al Amal in de Marokkaanse stad Casablanca.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Casablanca
ATP-toernooi van Casablanca